Kosciuszko Street (straat) - straat in New York
 Kosciuszko Street (Jamaica Line) - metrostation bij bovenstaande straat